Le patronyme néerlandais  renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt (dialectal, dérivé du :nl:bos). Van den Bossche correspond au français Dubois. Voir aussi le patronyme .

 Aert van den Bossche, peintre belge.
 Bart van den Bossche, chanteur flamand.
 Freya Van den Bossche, femme politique belge néerlandophone.
 Gielis van den Bossche, peintre néerlandais.
 Luc Van den Bossche (1947-), homme politique belge.
 Martin Van Den Bossche, ancien coureur belge.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais